Церква святої великомучениці Параскеви П'ятниці — парафія і храм Підволочиського благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Дорофіївка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Наприкінці села знаходився храм святої великомучениці Параскеви П'ятниці 1786 року, настоятелем якого був священник сусіднього села Староміщина. Під час Першої світової війни церкву спалили.

У 1938 році в центрі села жителі збудували нову кам'яну церкву.

У 1958 році храм поштукатурено та пофарбовано, у 1992 році за настоятеля о. Семеона Лісничука вдруге перемальовано всередині.

У 2008 році за кошти парафіян та фінансової підтримки ТОВ «Збруч» на чолі з директором М. Чубатюком перекрито дах храму. Хрест придбав декан факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ, вихідець з села О. Івашук.

Парохи 
 о. М. Патрило (1938—1940),
 о. Ярмось (1940—?),
 о. Семеон Лісничук,
 о. Іван Нагуляк (з 1997).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Дорофіївка (Тернопільський район)
Церкви Святої Параскеви П'ятниці
Культові споруди, побудовані 1938
засновані в Україні 1938